Иван Иванович Иванов (1796—1848) — протоиерей Русской православной церкви.

В 1814 году, до окончания курса Петербургской духовной семинарии был переведён в Петербургскую духовную академию, которую в 1817 году окончил в составе II курса магистром богословия. Оставлен в академии бакалавром; с 1828 года — ординарный профессор академии, сначала по кафедре общей словесности, затем — церковного красноречия (гомилетики) и с 1835 года — еврейского языка.

Был священником Петропавловского собора (с 1819), затем, в сане протоиерея, — настоятелем Спасо-Сенновской церкви (с 1831). Также он был членом Санкт-Петербургской духовной консистории.

Напечатал «Опыт теории словесных наук, почерпнутых из лучших её источников» (: тип. Байковой, 1832). Кроме этого в Христианском чтении было напечатано большое количество его переводов из сочинений Отцов Церкви.

Умер в Санкт-Петербурге от холеры  года. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Примечания

Литература 
 Памятная книжка окончивших курс в С.-Петербургской духовной семинарии. — : типо-лит. И.А. Фролова, 1896. — С. 9—11.
 

Персоналии, чья дата рождения не установлена
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Профессора Санкт-Петербургской духовной академии
Протоиереи по алфавиту
Протоиереи Русской православной церкви
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Умершие от холеры